Myzostoma belli är en ringmaskart som beskrevs av Wheeler 1897. Myzostoma belli ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
belli